|-
| 30801 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30802 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30803 - ||  || 26 septembrie 1989 ||  || , 
|-
| 30804 ||  || 2 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 30805 - ||  || 21 octombrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 30806 - ||  || 30 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 30807 - ||  || 30 octombrie 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 30808 ||  || 30 decembrie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 30809 ||  || 7 martie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 30810 - || 1990 FM || 23 martie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 30811 ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 30812 ||  || 25 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 30813 - || 1990 QT || 19 august 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 30814 - || 1990 QW || 19 august 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 30815 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 30816 ||  || 29 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 30817 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30818 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 30819 - ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || 
|-
| 30820 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 30821 Chernetenko ||  || 15 septembrie 1990 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 30822 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30823 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 30824 || 1990 TD || 9 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 30825 - ||  || 14 octombrie 1990 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30826 Coulomb ||  || 10 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30827 Lautenschläger ||  || 10 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30828 Bethe ||  || 12 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30829 Wolfwacker ||  || 10 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30830 Jahn ||  || 14 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30831 - ||  || 14 octombrie 1990 || Palomar || , E. F. Helin
|-
| 30832 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30833 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30834 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30835 - ||  || 21 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30836 Schnittke ||  || 15 ianuarie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 30837 Steinheil ||  || 15 ianuarie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 30838 - ||  || 7 februarie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 30839 ||  || 11 aprilie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 30840 Jackalice ||  || 15 aprilie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 30841 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30842 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30843 - ||  || 8 mai 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 30844 Hukeller || 1991 KE || 17 mai 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 30845 - ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30846 ||  || 9 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 30847 Lampert ||  || 13 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30848 ||  || 14 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 30849 ||  || 14 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 30850 Vonsiemens ||  || 7 octombrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30851 Reißfelder ||  || 2 octombrie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30852 Debye ||  || 2 octombrie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30853 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 30854 - || 1991 VB || 1 noiembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 30855 - ||  || 4 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30856 - || 1991 XE || 7 decembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 30857 Parsec || 1991 YY || 31 decembrie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 30858 - ||  || 9 ianuarie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 30859 || 1992 BM || 28 ianuarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 30860 - ||  || 29 februarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30861 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 30862 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30863 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30864 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30865 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30866 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30867 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30868 - ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30869 - ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30870 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30871 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30872 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30873 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30874 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30875 - ||  || 8 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30876 - ||  || 4 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30877 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 30878 || 1992 GQ || 3 aprilie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 30879 Hiroshikanai || 1992 KF || 25 mai 1992 ||  || T. Seki
|-
| 30880 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 30881 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 30882 Tomhenning ||  || 21 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30883 de Broglie ||  || 24 septembrie 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 30884 ||  || 30 septembrie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 30885 ||  || 30 octombrie 1992 ||  || , T. Urata
|-
| 30886 - ||  || 17 noiembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 30887 ||  || 18 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 30888 - ||  || 19 ianuarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 30889 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 30890 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30891 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30892 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30893 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30894 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30895 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30896 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30897 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30898 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30899 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 30900 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-